Леонид Григорьевич Пирогов  (23 марта 1910, Москва, Российская империя — 15 апреля 1968, Москва, СССР) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 23 марта 1910 года в Москве в семье русского певца Григория Пирогова (1885—1931) и Марии Дмитриевны Пироговой.

Учился в Единой трудовой опытно-показательной № 10 МОНО имени Ф. Нансена (1919—1926), в Центральном техникуме театрального искусства (1927—1929).

С 1926 года — артист драматической труппы в Ногинске, а также артист Московского театра для детей под руководством Наталии Сац.

С 1931 по 1932 год и с 1934 года по 1936 год был артистом театра под руководством Ю. А. Завадского.

В 1932—1934 годы служил в Красной армии в качестве артиста-красноармейца Центрального театра Красной армии.

В 1936—1937 год артист Ростовского театра драмы.

Был артистом ЦДКА имени М. В. Фрунзе.

С 1938 по 1941 год артист Московского театра Революции.

В 1942—1946 годах артист Ансамбля песни и пляски НКВД СССР.

В 1946—1953 годах артист Московского драматического театра имени Моссовета.

В 1953—1957 годы артист театра-студии Киноактёра. В 1957—1968 годах артист киностудии «Мосфильм». С 1931 года артист Всесоюзного комитета по радиовещанию при СНК СССР.

Сниматься в кино начал после войны. Как обладатель превосходного баса, унаследованного от отца, с 30-х годов неоднократно участвовал в радиопостановках и записях пластинок, озвучивал мультфильмы.

Умер 15 апреля 1968 года на 59-м году жизни, в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (2 уч.).

Награды 
 1944 — Медаль «За оборону Москвы»
 1946 — Медаль «За оборону Ленинграда»
 1946 — Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1948 — Медаль «В память 800-летия Москвы»
 1957 — Медаль «В память 250-летия Ленинграда»

Семья 
 Бабушка по материнской линии — Петрова, Евдокия Петровна (1868—1935)
 Отец — Пирогов, Григорий Степанович (12 (24) января 1885 — 20 февраля 1931) — русский певец.
 Мать — Пирогова, Александра Ивановна (1888—1981)
 Дочь — Пирогова, Людмила Леонидовна (21 июля 1939 — 19 января 2010) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1991), с 1960 до конца жизни — актриса Малого театра.
 Жена — Пирогова, Ирина Григорьевна (1921—2002)

Творчество

Фильмография

Актёр 

 1945 Здравствуй, Москва! — мастер Никанор Иванович Никаноров
 1946 Белый Клык — золотоискатель (нет в титрах)
 1947 Миклухо-Маклай — профессор Озеров
 1949 Падение Берлина — Джеймс Бирнс (нет в титрах)
 1952 Композитор Глинка — Боян в опере «Руслан и Людмила» (нет в титрах)
 1953 Беззаконие (короткометражный) — парень с гитарой (нет в титрах)
 1953 Вихри враждебные — главарь-анархист
 1953 Серебристая пыль (англ. Silver Dust) — задержанный безработный в полицейском участке (нет в титрах)
 1954 «Богатырь» идёт в Марто — Ларсен, боцман
 1954 Сёстры Рахмановы — Рогожин
 1955 Призраки покидают вершины — собеседник Кортеца
 1955 Пути и судьбы — профессор Гармаш
 1955 Судьба барабанщика — «старик Яков», бандит
 1955, 1956 Тайна двух океанов — Быстрых Иван Николаевич директор Циркового музея / сторож цирка
 1956 Как Джанни попал в ад — Герардо
 1956 Убийство на улице Данте — беженец (нет в титрах)
 1957 Волк и семеро козлят — Медведь (нет в титрах)
 1957 К Чёрному морю — Иван Бирюков
 1958 Добровольцы — (нет в титрах)
 1958 Маяковский начинался так… — граф Воронцов
 1959 На диком бреге Иртыша — Вакулин
 1961 Дуэль — Битюгов
 1961 Личное первенство (к/м) — эпизод
 1961 Любушка — генерал
 1962 Без страха и упрёка — игрок на бегах (нет в титрах)
 1962 Игрушечный директор (фильм № 3)
 1962 Мы вас любим — член художественного совета
 1962 Семь нянек — метрдотель Сан Саныч (нет в титрах)
 1963 Есть и такой остров — Поляков
 1963 Тайна комнаты № 216 — Вицек
 1963 Слоны из мух — инспектор статистического управления
 1963 Короткие истории
 1964 Голубая чашка — старик с балалайкой
 1965 Мы, русский народ — священник (нет в титрах)
 1965 Чрезвычайное поручение — штабс-капитан Гетманов
 1966 По тонкому льду — Ремизов, официант ресторана
 1966 Скверный анекдот — отец невесты мечты Пралинского (нет в титрах)
 1967 Доктор Вера — эпизод
 1967 Морские рассказы — Пётр Карпов, судовладелец
 1968 Служили два товарища — эпизод

Озвучивание фильмов 
 1954 Золотые яблоки — Берёзкин, сторож
 1956 Баши-Ачук 
 1952 Покорители вершин — Александр Апхаидзе

Озвучивание мультфильмов 

  — Мойдодыр — Крокодил (нет в титрах)
  — Лимпопо — Барбос / Бегемот / Кит (нет в титрах)
  — Сказка о попе и его работнике Балде — Балда
  — Слон и Моська — Дворняга
  — Бармалей — Бармалей
  — Сказка о царе Салтане — Черномор
  — Пропавшая грамота — Писарь, медведь (нет в титрах)
  — Орлиное перо — Медведь (нет в титрах)
  — Павлиний хвост — Медведь (нет в титрах)
  — У страха глаза велики — Медведь (нет в титрах)
  — Конёк-Горбунок — 1-й брат (нет в титрах)
  — Первый урок — (нет в титрах)
  — Слон и муравей — Слон (нет в титрах)
  — Лев и заяц — Лев (нет в титрах)
  — Когда зажигаются ёлки — Дед Мороз
  — Крепыш — хозяин Крепыша
  — Сердце храбреца — горный человек Кагзаму / орёл (нет в титрах)
  — Лесной концерт — Крокодил (нет в титрах)
  — Волшебный магазин — Дворник
  — На лесной эстраде — Лев (нет в титрах)
  — Грибок-теремок — Грибок-теремок
  — Это что за птица? — Пеликан (нет в титрах)
  — Приключения Мурзилки — редактор журнала (нет в титрах)
  — В одной столовой
  — Чудесница — Колос
  — Сказка о Снегурочке — Дед Мороз
  — Кошкин дом — Кот Василий
  — Краса ненаглядная
  — Сказка о Мальчише-Кибальчише — Буржуинский генерал-немец
  — Приключения Буратино — Доктор Сова (нет в титрах)
  — Непьющий воробей. Сказка для взрослых
  — Мурзилка на спутнике — редактор журнала (нет в титрах)
  — Чиполлино — один из сплетников
  — Чудесный сад — Хан
  — Гунан-Батор — Шамдагай
  — Сказка о золотом петушке — боярин в оранжевом

Аудиопостановки 
 1962 — «Приключения Чиполлино» (грампластинка) — Чиполлоне (композиция З. Потаповой и С. Богомазова, музыка Н. Пейко. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия»)
 1971 — «Оле Лукойе» — аудиосказка (винил) — Индюк. Кресло

Примечания

Ссылки 
 Пирогов Леонид Григорьевич  — Kinosozvezdie.ru
 Пирогов Леонид Григорьевич  — Animator.ru
 Семейная могила на Новодевичьем кладбище  — Novodevichiynecropol.narod.ru
 Пирогов Леонид  — Rusactors.ru

Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные на Новодевичьем кладбище